Schmutzige Wäsche ist der Titel folgender Werke:
 Schmutzige Wäsche (Roman) (Originaltitel Linge sale), Roman von Jean-Claude Grumberg (1995)
 Schmutzige Wäsche (Hörspiel), Hörspiel von Frank Göhre (2008)

Siehe auch:
 Dirty Laundry